Revokace je slovo latinského původu znamenající buď odvolání či zrušení (např. výnosu) nebo odvolání se na něco, odkazování k něčemu (např. jiné místo v knize).

 Revokační žaloba – žaloba směřující ke zrušení bezprávného zcizení léna nebo rodinného svěřenství
 Revokatorium – odvolávací list
 Revokační seznam certifikátů – kryptografické označení pro seznam zneplatněných digitálních certifikátů

Externí odkazy